Do soutěže mužské dvouhry na floridském tenisovém turnaji Miami Open 2016 nastoupilo devadesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo patnáct tenistů, z toho dvanáct řádně po dvou vítězných kvalifikačních kolech a tři jako šťastní poražení. Dvojnásobným obhájcem titulu byl srbský první hráč světa Novak Djoković.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Novak Djoković, jenž ve finále za 86 minut zdolal japonskou turnajovou šestku Keie Nišikoriho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V utkání proměnil pět z devíti brejkových příležitostí, japonský soupeř mu odebral servis dvakrát a zahrál 29 nevynucených chyb proti 22 Srba. S Nišikorim tak od konce roku 2014 otočil pasivní zápasovou bilanci z 1–2 na 7–2, když vyhrál předešlých šest utkání.

V probíhající sezóně si Djoković připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo šedesátý třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. Počtem trofejí na ATP Tour se posunul na deváté místo před argentinského tenistu Guillerma Vilase. Šestým vítězstvím na Miami Masters vyrovnal turnajový rekord Andreho Agassiho. V sérii ATP Masters 1000 vytvořil nový rekordní zápis dvacátým osmým titulem a přeskočil Rafaela Nadala. Z předešlých dvaceti turnajových účastí se devatenáctkrát v řadě probojoval do finále a získal patnáct titulů. Potřetí za sebou, a počtvrté celkově, triumfoval na obou březnových amerických turnajích v Indian Wells i Miami během jedné sezóny.

Djoković si do žebříčku ATP připsal 1 000 bodů a obdržel prémii 1 028 300 dolarů.

K trofeji uvedl: „K tomuto turnaji mám velké pouto. V roce 2007 jsem tady získal svůj první velký titul a byl to odrazový můstek pro mou kariéru. Rád se sem vracím a doufám, že i v dalších letech tady budu takhle úspěšný.“

Nasazení hráčů 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
  Novak Djoković (vítěz)
  Andy Murray (3. kolo)
  Roger Federer (odstoupil)
  Stan Wawrinka (2. kolo)
  Rafael Nadal (2. kolo, skreč)
  Kei Nišikori (finále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  David Ferrer (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  Marin Čilić (3. kolo)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)
  John Isner (2. kolo)
  Dominic Thiem (4. kolo)
  David Goffin (semifinále)
  Gaël Monfils (čtvrtfinále)
  Roberto Bautista Agut (4. kolo)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Viktor Troicki (3. kolo)
  Benoît Paire (3. kolo)
  Feliciano López (2. kolo)
  Jack Sock (3. kolo)
  Pablo Cuevas (3. kolo)
  Nick Kyrgios (semifinále)
  Martin Kližan (odstoupil)
  Grigor Dimitrov (4. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Sam Querrey (2. kolo)
  Thomaz Bellucci (2. kolo, skreč)
  Steve Johnson (3. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  João Sousa (3. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 4. sekce 

 6. sekce 

 7. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 

 Kvalifikanti 

 Šťastní poražení 
  Rogério Dutra Silva
  Jared Donaldson
  Horacio Zeballos

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2016